Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 1971 года проводился в Бразилии с 15 мая по 29 мая в 5 городах (Бразилиа, Сан-Паулу, Ресифи, Нитерой и Араракуара).

Это был 6-й по счёту турнир, 4-й по счёту проводимый в Южной Америке и 2-й проводимый в Бразилии. В чемпионате участвовали 13 команд.

Победителем стала женская сборная СССР по баскетболу по результатам групповых финальных игр. Это был её четвёртый титул чемпиона мира в подряд. Женская сборная СССР по баскетболу не проигрывала с чемпионата 1957 года. Она выиграла подряд 32 игры в чемпионатах мира.

Арены

Формат 
Формат турнира не изменился и полностью повторял Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 1964. Снова команда хозяйка (сборная Бразилии) первенства начинала турнир с финального турнира и результаты в отборочном групповом турнире не учитывались в финальном турнире.
 Отборочный групповой турнир (3 группы по 4 команды) для определения 6 (шести) финалистов. Результаты отборочного турнира не учитывались в групповом финалом турнире.
 Финалисты и хозяин первенства в групповом турнире определяли призёров. Проигравшие в отборочном турнире в квалификация провели игры за 8-12 места.

Участники 
 Впервые в чемпионате мира участвовали представители от ФИБА Центральная и Северная Америка сборная Канады и от ФИБА Южная Америка Эквадора.
 Первый представитель чемпионата мира от ФИБА Африка — Мадагаскар (чемпион Африки 1970 года).

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа С

Квалификационный турнир

Финальные игры 
Сборная Бразилии на правах хозяев соревнований сразу вышла в финальный раунд.

{| style="font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"
|-
| width=150 style="background:#ccc;" | Команды
| width=50|| width=50|
| width=50|| width=50|
| width=50|| width=50|
| width=50||-
|align=left style="background:#FFD700;"|
| style="background:#ccc;"|
| style="background:#cfc;"|88-69| style="background:#cfc;"|82-49| style="background:#cfc;"|89-67| style="background:#cfc;"|94-46| style="background:#cfc;"|80-52| style="background:#cfc;"|88-51|-
|align=left style="background:#C0C0C0;"|
| style="background:#fcc;"|69-88| style="background:#ccc;"|
| style="background:#cfc;"|68-59| style="background:#fcc;"|71-74| style="background:#cfc;"|55-53| style="background:#cfc;"|75-58| style="background:#cfc;"|80-54|-
|align=left style="background:#FFA500;"|
| style="background:#fcc;"|49-82| style="background:#fcc;"|59-68| style="background:#ccc;"|
| style="background:#cfc;"|70-63| style="background:#cfc;"|77-76| style="background:#cfc;"|55-51| style="background:#cfc;"|62-59|-
|align=left style="background:#DEDAC7;"|
| style="background:#fcc;"|67-89| style="background:#cfc;"|74-71| style="background:#fcc;"|63-70| style="background:#ccc;"|
| style="background:#cfc;"|73-63| style="background:#cfc;"|72-47| style="background:#fcc;"|65-72|-
|align=left style="background:#DEDAC7;"|
| style="background:#fcc;"|46-94| style="background:#fcc;"|53-55| style="background:#fcc;"|76-77| style="background:#fcc;"|63-73| style="background:#ccc;"|
| style="background:#cfc;"|68-67| style="background:#cfc;"|59-53|-
|align=left style="background:#DEDAC7;"|
| style="background:#fcc;"|52-80| style="background:#fcc;"|58-75| style="background:#fcc;"|51-55| style="background:#fcc;"|47-72| style="background:#fcc;"|67-68| style="background:#ccc;"|
| style="background:#cfc;"|61-60|-
|align=left style="background:#DEDAC7;"|
| style="background:#fcc;"|51-88| style="background:#fcc;"|54-80| style="background:#fcc;"|59-62| style="background:#cfc;"|72-65| style="background:#fcc;"|53-59| style="background:#fcc;"|60-61| style="background:#ccc;"|
|}

 Чемпион 

 Составы сборных — призёров чемпионата 

 Статистика чемпионата 
 Наибольшее количество очков в одном матче забила игрок сборной Чехословакии Гелена Йошкова-Малотова — 38 очков (Бразилия — Чехословакия счет 59 : 68). Повторение рекорда чемпионатов мира.

 Первый чемпионат мира в котором сборные Чехословакии, Японии и Канады забросили сопернику (сборной Мадагаскара) в одной игре более 100 очков.
Наибольшее количество очков в одном матче забила сборная Японии — 121 очко (Япония и Мадагаскар счет 121 : 28).

 Самые результативные матч чемпионата мира
Игра сборных Чехословакии и Мадагаскар (счет 120 : 39) установили рекорд 159''' по количеству набранных очков в матче чемпионата мира.

Самые результативные игроки 

 Второй баскетболисткой, забросившей более 300 очков в чемпионатах мира, стала Нилса Гарсия (Бразилии) — 315 очков.

Итоговая таблица

Примечания

Источники 
 Генкин, Зиновий Аронович. Баскетбол: Справочник / Авт.-сост. З. А. Генкин, Е. Р. Яхонтов. — М.: Физкультура и спорт, 1983. — 224с.

Ссылки 
 Чемпионат мира 1971 года на сайте ФИБА
 Данные сайта www.todor66.com
 Чемпионат мира 1971 года на сайте История Баскетбола США

1971
1971 год в баскетболе
Чемпионаты мира в Бразилии
Май 1971 года
1971 год в Бразилии
Международные соревнования по баскетболу в Бразилии
Баскетбол